

Sankt Martin, commune de Rhénanie-Palatinat.

Sankt Martin, commune de Basse-Autriche.
 Sankt Martin im Innkreis, commune de Haute-Autriche.
 Sankt Martin im Mühlkreis, commune de Haute-Autriche.
 Sankt Martin an der Raab, commune du Burgenland.
 Markt Sankt Martin, commune du Burgenland.
 Sankt Martin am Tennengebirge, commune de l'État de Salzbourg.
 Sankt Martin bei Lofer, commune de l'État de Salzbourg.
 Sankt Martin am Grimming, commune de Styrie.
 Sankt Martin am Wöllmißberg, commune de Styrie.
 Sankt Martin im Sulmtal, commune de Styrie.

Sankt Martin, commune du canton des Grisons.

Homonymie de toponyme